Måsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsgrundet (vid Innamo, Nagu), Åboland, 
 Måsgrundet (vid Snäckö, Nagu), Åboland, 
 Måsgrundet, Korpo, Åboland, 
 Måsgrundet, Salo, Nyland, 
 Måsgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Måsgrund
Måsgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar